Poziom doświadczenia (ang. experience level) – termin z zakresu mechaniki stosowany w grach fabularnych (RPG) wliczając w to ich komputerowe wersje i MMORPG, a także grach innych gatunków.

W wielu systemach po zebraniu odpowiedniej liczby punktów doświadczenia (PD, znanych również jako experience points - XP) postać gracza przechodzi na kolejny poziom doświadczenia (w grach militarnych wyrażany stopniem wojskowym), co zazwyczaj skutkuje np. polepszeniem charakterystyk postaci (przede wszystkim w przypadku gier fabularnych) lub udostępnieniem nowego wyposażenia (również niektóre gry FPS i RTS), czasem również odblokowaniem pewnych obszarów świata gry.

Stosowanie poziomów doświadczenia bywa krytykowane za to, że wywołuje "skokowy" rozwój postaci – bohater przez dłuższy czas zbiera punkty doświadczenia nie zmieniając się w ogóle, a następnie w momencie awansu następuje gwałtowna modyfikacja wielu cech równocześnie.

Terminologia stosowana w grach fabularnych
Terminologia gier komputerowych